Óscar González es el conjunto de un nombre propio Óscar y un apellido González que puede referirse a varios personajes:

Políticos 

 Oscar R. González, periodista y político socialista argentino.
 Óscar González Rodríguez (1951–), diputado federal mexicano.
 Óscar González Yáñez (1964–), político mexicano.

Artistas 
 Óscar González Pardo (1983-), escritor español, poeta, dramaturgo.
 Óscar González Guerrero (1926–), artista de cómic mexicano. 
 Oscar González Oro (1951-), periodista y locutor argentino. 
 Óscar González Loyo (1959–2021), artista de cómic mexicano.
 Oscar González (1987-), abogado y periodista deportivo paraguayo

Deportistas 
 Óscar González (1977–), baloncestista español.
 Óscar Mario González (1923–2006), corredor de automovilismo uruguayo.
 Óscar González (1976–), atleta español.
 Óscar González El Junco de Liérganes, jugador español de bolos.
 Óscar González (1980–), jugador mexicano de fútbol de playa.
 Óscar González novillero español.
 Óscar González (1948-), ciclista colombiano.

Futbolistas
 Oscar Ariel González (1974–), futbolista argentino-mexicano.
 Óscar González Marcos, "Óscar" (1982–), futbolista español.
 Luis Oscar González, o Lucho González (1981–), futbolista argentino.
 Óscar "Colo-Colo" González, jugador de Colo-Colo (1927-1936).
 Oscar Constantino González, futbolista venezolano.

Otros 
 Óscar González Eguiarte (1943-1968) guerrillero mexicano.
 Óscar González Quevedo Padre Quevedo (1930–) padre jesuita español.
 Óscar Enrique González Peña, militar colombiano.